Ле́в Коле́сников:
 Колесников, Лев Львович (1940—2018) — российский анатом, педагог, академик РАМН.
 Колесников, Лев Петрович (1918—1986) — русский советский прозаик.